lovász, foglalkozás
 lovászmester () a középkorban a király méneseit fenntartó lovászok felügyelője
 Lovász, régi magyar családnév